Dennis (Oklahoma)
Furacão Dennis

Desambiguação